Сати може да се отнася до:

 Сатис (богиня)
 Сати (будизъм)